2 miejscowości w Polsce: 
 Dylew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Dylew – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica